Лос Почотес има више значења:

 Лос Почотес (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Почотес, Чолула (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Почотес (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Почотес (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику